Morávka (deutsch Morawka) bezeichnet in Tschechien:

 Morávka, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek
 Morávka, rechter Nebenfluss der Ostravice, siehe Morávka (Fluss)
 Morawka (deutsch Mohre), nach Polen entwässernder Fluss im Bielengebirge
 Morávka, linker Flussarm der March, heute Teil des Baťův kanál

siehe auch
 Malá Morávka, Gemeinde in Tschechien